

Ахматенер — присілок, Кукнурське сільське поселення, Сернурський район, Марій Ел
 Ахматенер — присілок, Сердезьке сільське поселення, Сернурський район, Марій Ел

Див. також 
 Руський Ахматенер